Groenen van Slovenië (Zeleni Slovenije), een Sloveense politieke partij
 Peugeot 104 ZS, een model van het Franse automerk Peugeot 
 de IATA-code voor AZZURRAair, een voormalige Italiaanse luchtvaartmaatschappij
 Železnice Srbije, een Servische spoorwegmaatschappij

 Zeptoseconde, een triljardste (10−21) van een seconde